

Chansons 
 Never Forget, une chanson du groupe Take That, sortie en 1995 ;
 Never Forget, une chanson de Michael Jones, sortie en 2009 ;
 Never Forget, une chanson de Gréta Salóme & Jónsi, représentant l’Islande à l'Eurovision 2012 ;
 Never Forget, premier single de la chanteuse russe Lena Katina, sorti en 2011.

Albums 
 Never Forget, premier album studio du groupe de pop allemand Bro'Sis, sorti en 2002 ;
 Never Forget, un EP de KRS-One, sorti en 2013.

Film 
 , un téléfilm de 1991 mettant en vedette Leonard Nimoy.